Il termine latino aberratio può significare

in diritto penale, un errore nella fase esecutiva di un reato, sotto forma di:
aberratio causae
aberratio delicti
aberratio ictus